Svartö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartö, Nagu, Åboland, 
 Svartö, Ingå, Nyland,

Se även
Svartön
Svartsö
Norra Svartö
Södra Svartö
Stora Svartö
Lilla Svartö
Svartölandet
Svartöstaden

Robotskapade Finlandförgreningar